Нурулла́ Хаса́нович Базе́тов (1907—1979) — советский металлург, сталевар Верх-Исетского металлургического завода, новатор металлургического производства, зачинатель движения за скоростные плавки.

Биография 
Родился в 1907 году. Член ВКП(б) с 1939 года.

В годы Великой Отечественной войны добился значительного увеличения съёма стали с 1 м² пода мартеновской печи. В 1942 году довёл съём стали до 16 тонн (при среднем съёме по заводу 5 тонн). Организовал одну из первых комсомольско-молодёжных бригад. Всю войну вел подготовку молодых сталеваров. 

С 1945 года — мастер мартеновских печей.

Умер в 1979 году в Свердловске. Похоронен на Широкореченском кладбище.

Награды 
 Орден Ленина (18.05.1942);
 Орден Красной Звезды;
 Орден Трудового Красного Знамени.

Примечания

Ссылки 
 Базетов Нурулла Хасанович

Литература 
 

Члены КПСС
Скоростники
Металлурги СССР
Похороненные на Широкореченском кладбище